

Persone 
 Ambrogio Fogar – navigatore, scrittore, esploratore e conduttore televisivo italiano
 Aulo Fogar – ex calciatore italiano
 Francesca Fogar – scrittrice, giornalista e conduttrice televisiva
 Giorgio Fogar – ex calciatore italiano
 Galliano Fogar – storico e partigiano italiano
 Luigi Fogar – arcivescovo cattolico italiano
 Rachele Fogar – modella e personaggio televisivo italo-ungherese. Figlia di Ambrogio Fogar

Teatro 
Ambrogio Fogar, mio padre è uno spettacolo teatrale di Francesca Fogar